Roelofs ist der Familienname folgender Personen:

 Al Roelofs (1906–1990), niederländischstämmiger Filmarchitekt beim amerikanischen Film
 Albert Roelofs (1877–1920), niederländischer Genremaler, Aquarellist, Zeichner und Lithograph
 Annemarie Roelofs (* 1955), niederländische Jazz-Musikerin und Hochschullehrerin
 Brar Roelofs (* ca. 1930), holländischer Agraringenieur und Geodät
 Hans Roelofs (* 1963), niederländischer Manager
 Joris Roelofs (* 1984), niederländischer Jazzmusiker (Saxophon, Klarinette, Bassklarinette, Flöte)
 Miriam Hubbard Roelofs (1894–1985), amerikanische Frauenrechtlerin
 Sandra Roelofs (* 1968), georgische Präsidentengattin
 Willem Roelofs (1822–1897), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Roeloffs